Ez a lap a Dr. Chance című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2016)

Második évad (2017)

Televíziós sorozatok epizódlistái